Каменская — женская форма фамилии  и топонимы.

Персоналии 
 Каменская, Валентина Георгиевна (род. 1947) — российский учёный-психофизиолог, член-корреспондент РАО (2007).
 
 Каменская, Галина Алексеевна (1927—2012) — советская работница пищевой промышленности, мастер-сыродел, Герой Социалистического Труда.
 
 Каменская, Нина Васильевна (1913—1986) — белорусский советский историк. Доктор исторических наук, профессор.
 Каменская, Ольга Львовна (1927—2004) — советский и российский лингвист.

Искусство 
 Анастасия Павловна Каменская — персонаж серии детективов Александры Марининой.
 «Каменская» — российский телесериал, снятый по произведениям Александры Марининой.

Географические объекты

Населённые пункты 
 Каменская — донская казачья станица, современный город Каменск-Шахтинский.
 Каменская — уральская станица, современное село Таскала в Западно-Казахстанской области.
 Каменская — железнодорожная станция в городе Каменск-Шахтинский.
 Катастрофа на станции Каменская
 Каменская — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Каменская — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Каменская Горка — деревня в составе Рясненского сельсовета Дрибинского района Могилёвской области Республики Беларусь.
 Каменская Слобода — село в Новгород-Северском районе Черниговской области Украины.

Топонимы 
 Каменская магистраль — автомобильная магистраль в Центральном и Октябрьском районах Новосибирска.
 Каменская область — административно-территориальная единица РСФСР, существовавшая в 1954—1957 годах.
 Каменская Суева — река в России, протекает в Новосибирской области, Алтайском крае.
 Каменская улица — улица в Центральном районе Новосибирска, пролегающая с юга на север.
 Каменская улица — улица в Томске.
 Нижне-Каменская улица — улица в Приморском районе Санкт-Петербурга.
 Протока Каменская — река на полуострове Камчатка в России.

Прочее 
 Каменская бумажно-картонная фабрика — одно из старейших предприятий целлюлозно-бумажной отрасли в России.
 Каменская епархия — епархия Русской Православной Церкви в Свердловской области в составе Екатеринбургской митрополии.
 «Каменская народная газета» — общественно-политическая газета, выпускаемая в Камне-на-Оби с 14 января 1918 года.
 Каменская Сечь — административный и военный центр запорожского казачества.
 Каменская ТЭЦ — энергетическое предприятие в городе Каменск-Шахтинский, Ростовской области.

См. также 
 Гута-Каменская — село на Украине, находится в Камень-Каширском районе Волынской области.
 Каменск
 Каменские
 Каменское (значения)
 Каменская волость (значения)